Caretto ist der Familienname folgender Personen:
 Patty Caretto (* 1951), amerikanische Schwimmerin und mehrfache Weltrekordhalterin
 Anna Sylvia Caretto (1605 oder 1606–1664), böhmische Adlige

Siehe auch:
 Carretto